Köln-Neustadt ist Namensbestandteil zweier Stadtteile von Köln im Stadtbezirk Innenstadt, siehe
 Köln-Neustadt-Nord
 Köln-Neustadt-Süd